XXIII puede significar varias cosas:
 XXIII:El número romano; 
 Juan XXIII. Al Beato Juan XXIII (latín: Ioannes PP. XXIII), Angelo Giuseppe Roncalli (n. Sotto il Monte, provincia de Bérgamo, Lombardía, Italia, 25 de noviembre de 1881 Papa; o
 XXIII: Clase de submarino costero de la Kriegsmarine durante la Segunda Guerra Mundial.